Мар-дель-Плата 1956 — четырнадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

На сей раз организаторам не удалось привлечь к участию шахматистов из Европы. Из 17 участников 14 представляли Аргентину, также в соревновании участвовали уругваец и двое бразильцев.

Победу в турнире разделили М. Найдорф и Хул. Болбочан.

Турнирная таблица 
В базе отсутствуют партии и результаты одного из туров. Известно, что Сангинетти и Элисказес разделили 3—4 места, следовательно, в этом недостающем туре Элисказес набрал на пол-очка больше своего конкурента. Вероятно, Элисказес победил Оливеру, а Сангинетти и Идигорас сыграли вничью. Известен также точный результат Редольфи, который в отсутствующем туре был свободен от игры.

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1956 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1956 году